— японська анімаційна студія, яка існувала з 1968 року в районі Шібуя, Токіо. Збанкрутувала у 2010 році.

Історія 
Заснована у березні 1968 року групою досить відомих в аніме-індустрії людей, зокрема режисером  та композитором Томітою Ісао. Першою відомою роботою студії став телевізійний аніме-серіал «Road to Munich» 1972 року. Спочатку компанія працювала над створенням звуку до аніме, проте у 1973 році «Group TAC» змінили напрям на створення анімації.

Головою компанії до своєї смерті у липні 2010 року був Ташіро Ацумі. Великим досягненням компанії стала номінація анімаційного фільму 2005 року  на премію «Japan Academy Prize» у номінації «Найкращий анімаційний фільм року» у 2007 році. На серпень 2007, кінець цього успішного податкового року, компанія відзвітувала про дохід 1,53 млрд єн (18,2 млн $).

Втім, після спаду зацікавленості в телевізійних аніме-серіалах та зменшення підтримки з боку спонсорів доходи зменшилися до 596 млн єн (7,07 млн $) на серпень 2009, кінець податкового року, а борг компанії склав 585 млн єн (близько 6,95 млн $). Компанія намагалася продовжувати свою роботу, незважаючи на зменшення кількості клієнтів та працівників. Проте після смерті Ташіро становище сильно погіршилося. 31 серпня 2010 року компанія звернулася до Токійського окружного суду із заявою про своє банкротство. Борг компанії склав близько 650 млн єн (близько 7,7 млн $) перед близько 167 кредиторами.

Студія співпрацювала з компаніями: NHK, Nippon TV, Tokyo Broadcasting System, Fuji Television, TV Tokyo, Yomiuri TV, Kansai TV, Mainichi Broadcasting System, Warner Bros., Toho, Toei, Sanrio, Pony Canyon, Toshiba EMI, King Records, Shogakukan, Kodansha, Shueisha, Gakken, Dentsu, Sega, Capcom, Sony Computer Entertainment та іншими.

Роботи

Телевізійні аніме-серіали

Анімаційні фільми

OVA

Примітки

Посилання 
  
 

 
Анімаційні студії Японії
Підприємства Токіо
Засновані в Японії 1968
Зникли 2010